Heloísa Marra é uma jornalista de moda e escritora brasileira. Atuou como redatora e colunista do caderno "Ela" do jornal O Globo, tendo entrevistado ao longo de sua carreira diversas personalidades da moda, como Calvin Klein e Alexandre Herchcovitch. É autora, juntamente com Júlio Rego, do livro "Estilo no Trabalho", publicado pelo SENAC.

Ligações externas
 de Heloísa Marra .

Jornalistas de moda do Brasil
Escritores do Brasil com naturalidade desconhecida